Le terme « biplace » désigne un véhicule ne pouvant accueillir que deux personnes. Il est communément utilisé pour désigner des aéronefs. Cependant on peut également l'utiliser pour designer certains bateaux, ainsi que des véhicules terrestres.

Véhicules terrestres

Généralités 
Parmi les véhicules terrestres biplaces on retrouve les motocyclettes, certains cyclomoteurs comme les scooters, et des automobiles de sport, à l'image des roadsters, mais aussi des quadricycles motorisés comme la Renault Twizy. La majorité des pick-ups et des camions sont également des biplaces. Le quadricycle à pédales Rosalie a également été développé en modèle biplace. Il en va de même de certaines machines agricoles comme les moissonneuses-batteuses. Les motoneiges sont également construits comme biplaces.

Pour les bicyclettes à deux places on utilise le terme de « tandem ».

Galerie

Bateaux et embarcations

Généralités 
Plusieurs types de véhicules nautiques sont également des biplaces. Ainsi les scooters des mers sont généralement biplaces quand ils sont dits « à selle ». Il en est de même d'une autre embarcation de loisir, le pédalo. Dans le domaine sportif le canoë et le K2 sont des disciplines qui se pratiquent en biplace.

Durant la Seconde Guerre mondiale on a vu apparaitre des sous-marins biplaces comme le Seehund allemand.

Galerie

Aéronefs

Généralités 
En aéronautique le terme de biplace désigne un aéronef n'emportant que deux membres d'équipage, ou bien un pilote et un unique passager. Les biplaces sont particulièrement représentés dans les avions de combat comme l'Iliouchine Il-2 de la Seconde Guerre Mondiale ou bien le plus récent Dassault Rafale B. De par leur mission particulière les avions d'entraînement sont presque toujours des biplaces, à l'instar du biplan britannique Tiger Moth ou bien de l'actuel avion à réaction Kawasaki T-4.

Certains avions de tourisme comme le Cessna 150 sont également en configuration biplace. Il en est de même de certains hélicoptères légers comme le Robinson R22 ou bien le Hiller UH-12 Raven. Les hélicoptères de combat comme l'Apache américain sont également biplaces, avec un pilote et un opérateur d'armement.

On peut parler de « biplace en tandem » (l'un devant l'autre) ou de « biplace côte à côte », suivant la structure du poste de pilotage.

Galerie

Notes et références

Articles connexes 
 Monoplace

Construction aéronautique
Technologie aéronautique
Bateau
Vocabulaire maritime